Caserta – città della Campania, capoluogo dell'omonima provincia
Caserta – frazione di Valmadrera in provincia di Lecco

Persone
Aldo Caserta – presbitero e teologo italiano, fratello gemello di Renato
Antonello da Caserta – compositore italiano
Ezio Maria Caserta – regista teatrale, drammaturgo e poeta italiano
Fabio Caserta – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Filippo da Caserta – compositore e teorico della musica italiano
Nello Caserta – politico italiano
Raffaello Caserta – schermidore italiano
Renato Caserta – giornalista e scrittore italiano, fratello gemello di Aldo